Crassous est un nom de famille du languedoc, issu du latin crassus. Crassus était une grande personnalité de la fin de la République romaine. Il était, avec César et Pompée, l'un des hommes politiques les plus influents de Rome. 

Etymologie : Chez Voltaire un Crassus désigne un homme « orgueilleux de l'opulence dans laquelle il s'endort ». Du général et consul romain Crassus.  

Crassous est aussi un hameau situé à 7 km au nord de Saint-Affrique (Aveyron), à une altitude moyenne de 650 m. 

 Joseph Augustin Crassous député de la Convention nationale
 Aaron Jean François Crassous homme politique français.

Homonymie de patronyme